Турнир кандидата 1959. био је четврти такав турнир у организацији ФИДЕ. Одржан је у три југославенска града: Бледу (1-14 коло), Загребу (15-21 коло) и Београду (22-28 коло) од 6. септембра до 31. октобра. Учествовало је 8 играча, а ФИДЕ је на овом турниру применила нови, четверокружни систем такмичења (на прва 3 турнира кандидата играло се двокружно). Осим 6 првопласираних с Међузонског турнира 1958, право учешћа имали су Василиј Смислов, као финалист СП-а 1958, и Паул Керес, као другопласирани с прошлог турнира кандидата у Амстердаму.

Најуспјешнији је био Михаил Таљ и тако постао изазивач Михаилу Ботвинику за меч за титулу свјетског првака наредне године.

Коначна табела

Литература 
 Глигорич С., Рагозин В. Турнир претендентов на матч с чемпионом мира. Белград : Шахматный союз Югославии, 1960. 303 с.
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 317. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 
 Partije s Turnira kandidata 1956. na Chessgames.com
 Rezultati na mark-weeks.com
 Партије на сајту pgnmentor.com

Светски шампионат у шаху
Турнир кандидата у шаху
Шаховски турнири
Шах у Југославији
Шах у 1959.
Спортска такмичења у Београду